Henri Bourgeois (1864-1946), journaliste français ;
 Henri Bourgeois (1900-1948), militaire français ;
 Henri Bourgeois (1934-2001), théologien français.